Asat u ankach Arzach (armenisch: Ազատ ու անկախ Արցախ, deutsch: Freies und unabhängiges Arzach) ist die Hymne der international nicht anerkannten und mehrheitlich von Armeniern bewohnten Republik Arzach, die sich 1991 einseitig für von Aserbaidschan unabhängig erklärte und seit 1994 von Armenien besetzt wird. Die Hymne wurde 1992 während des Bergkarabachkonfliktes angenommen. Der armenische Text wurde von Vardan Hakobyan verfasst und die Musik stammt von Armen Nasibyan.

Text

Weblinks 
 

Nationalhymne
Nationales Symbol (Arzach)